A talk jelentheti az alábbiakat:

Zsírkő 
Talk (album), a Yes stúdiólemeze
 talk: unixos csevegőprogram